

Населені пункти та їхні частини
 Ліґота — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліґота — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ліґота — село в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ліґота — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Ліґота — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ліґота — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Ліґота — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Ліґота — частина села Біскупиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ліґота — частина села Трембачув у гміні Пежув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ліґота — колонія в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки